Beebeomyia är ett släkte av tvåvingar. Beebeomyia ingår i familjen Richardiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Beebeomyia